A portugál nagydíj volt a 2005-ös MotoGP-világbajnokság második futama. A versenyt Autódromo do Estroil rendezték április 17-én.

A királykategória versenyét Alex Barros nyerte, a negyedlitereseknél Casey Stoner végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Mika Kallio diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Jegyzetek

Források

Portugál
motogp